Siering ist der Familienname folgender Personen:

 Constanze Siering (* 1991), deutsche Ruderin
 Ekkehart Siering, deutscher Verwaltungsjurist, Bremer Staatsrat
 Kay Siering (* 1976), deutscher Journalist, TV-Moderator und Filmproduzent
 Lauri Siering (* 1957), US-amerikanische Schwimmerin
 Manfred Siering (* 1946), deutscher Naturschützer
 Walter Siering (1905–1997), deutscher Pädagoge und Widerstandskämpfer
 Wilhelm Siering (1875–1945), deutscher Gewerkschafter und SPD-Politiker

Siehe auch:
 Syring